Stargazer hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Aviación
Stargazer, avión de Orbital Sciences basado en el Lockheed L-1011 TriStar.

Ciencia ficción
 USS Stargazer, una nave espacial en el universo ficticio de Star Trek.

Música
Stargazer, sencillo de la banda de J-Rock A9.
The Stargazers, grupo musical